Shining (Zweedse band), een Zweedse blackmetalband
 Shining (Noorse band), een Noorse band
 Shining (DJ Khaled), een single uit 2017 van DJ Khaled, met vocalen van Beyoncé en Jay-Z

Zie ook 
 The Shining (doorverwijspagina)